CSK, sigle composé des trois lettres C, S et K, peut faire référence à :
 Comité spécial du Katanga (1900-1950), successeur de la Compagnie du Katanga ;
 CSK Holdings Corporation, un conglomérat japonais ayant détenu Sega.

CSK est une abréviation qui peut faire référence à :
 COSMO-SkyMed, une constellation de 4 satellites d'observation de la Terre radar italiens placés en orbite entre 2007 et 2010.

CSK est un code qui peut faire référence à :
 couronne tchécoslovaque, selon le code ISO 4217 (codes des monnaies) et la liste des unités monétaires modernes obsolètes ;
 Aéroport de Cap Skirring, au Sénégal, selon la liste des codes AITA des aéroports.